MPS – materiały pędne i smary → Służba materiałów pędnych i smarów
 Mukopolisacharydoza
 Zespoły mieloproliferacyjne
 MicroProse
 Material Product System
 Mailing Preference Service
 Harmonogram główny produkcji
 MPS Records